Os programas da Rádio Globo listados a seguir estão ditados de acordo com os programas transmitidos. Diariamente, é exibido o boletim #Globo, durante a programação.

 Programas diários

Os programas exibidos às segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras no período compreendido entre 20h e 0h podem ser cancelados, por conta das transmissões do Futebol Globo/CBN.
A transmissão da  A Voz do Brasil acontece de segunda a sexta-feira, as 20h. Nos dias de transmissão do futebol, a Voz do Brasil é transmitido as 19h. A transmissão é obrigatória apenas pelo rádio. Na internet e canais de áudio da TV por assinatura, segue com a programação musical.

 Programas de sábado

 Programas de domingo

Alguns programas no sábado e domingo podem ser cancelados por conta das transmissões do Futebol Globo/CBN. No recesso dos campeonatos de futebol, são veiculadas músicas.

Transmissões esportivas 
 Futebol Globo/CBN (em cadeia com a CBN)
 Campeonato Brasileiro de Futebol (séries A e B);
 Copa do Brasil de Futebol;
 Campeonato Carioca de Futebol;
 Copa Libertadores da América;
 Copa Sul-Americana;
Copa do Mundo FIFA;
 Copa América;
 Amistosos da Seleção Brasileira

Rádio Globo
Globo